Sorianesi – abitanti di Soriano (Corbetta)
Sorianesi – abitanti di Soriano Calabro
Sorianesi – abitanti di Soriano nel Cimino